Карстоведение — область геоморфологии, наука о карсте, то есть о процессах и формах рельефа, развивающихся в растворимых в воде горных породах.

Карстоведение подразделяется на общее, региональное, инженерное, экспериментальное. Изучением подземных карстовых форм занимается спелеология.

Объекты, изучаемые карстоведением 
 Карстосфера
 Карстовые массивы
 Карстовые формы рельефа
 Результаты деятельности карстовых процессов

Карстоведческие организации в России 
 КОМИССИЯ СПЕЛЕОЛОГИИ И КАРСТОВЕДЕНИЯ
 Пермский государственный университет
 Кунгурская лаборатория-стационар
 Общественная организация «Институт карстоведения и спелеологии» русского географического общества.

См. также 
 Геоморфология

Примечания

Литература 
 Терминология карста
 
 
 
 Мулюков Э. И. Карстовый процесс и строительное освоение закарстованных территорий Республики Башкортостан //Вестник АН РБ. 1999. Т.4. № 3.
 Смирнов А. И. Оценка воздействия карстового процесса на населенные пункты Республики Башкортостан // Карстоведение — 21 век: теоретическое и практическое значение / Материалы Международного симпозиума. — Пермь, Пермский университет 2004. — С.325 — 328.
 Мулюков Э. И. О строительном карстовведении. // Труды Межд. научно-техн. конф. — Уфа, БашНИИстрой. — 2006. — Т. 2. — С. 92 — 97.
 Федотов С. В., Федотов В. И. Карстовые и псевдокарстовые ландшафты в верховьях рек Оки и Дона на Среднерусской возвышенности // Вестник ВГУ. Серия: География. Геоэкология. 2018. № 1. С. 5-18.